Monastère de l'Annonciation peut désigner :
 le monastère de l'Annonciation, monastère orthodoxe à Supraśl en Pologne ;
 le monastère de l'Annonciation d'Ovčar Banja, un monastère orthodoxe serbe situé près d'Ovčar Banja en Serbie ;
 le monastère de l'Annonciation du mont Rudnik, un monastère orthodoxe serbe situé sur le territoire de la municipalité de Stragari, dans l'éparchie de Šumadija.